Список ендемічної флори Канарських островів налічує 737 таксонів, з яких 706 мають ранг виду і ще 31 ранг підвиду або варитету. Вони належать до 218 родів та 70 родин. 10 родів є повністю ендемічними.

Список ендемічних родів

Список ендемічних видів

Література 

 Bramwell, D. 1971. The endemic flora of the Canary Islands: distribution, relationships and phytogeography. In: Biogeography and Ecology in the Canary Islands. Ed. C. Kunkel. Dr W. Junk Publishers. The Hague. 
 Bramwell, D. 1972. Endemism in the flora of the Canary Islands. In: Taxonomy, Phytogeography and Evolution. Ed. D. H. Valentine. Academic Press. 
 Bramwell, D. & Bramwell, Z. 2001. Wild Flowers of the Canary Islands. 2nd Edition. Editorial Rueda, Madrid. 
 Humphries, C. J. 1979. Endemism and Evolution in Macaronesia. In: Plants and Islands. Ed. D, Bramwell. Academic Press. 
 Kunkel, Por. G. 1971. Lista Revisada de los Pteridofitos de las Islas Canarias. Cvad. Bot. Canar. XIII: 21-46. 
 Page, C. N. 1977. An ecological survey of the ferns of the Canary Islands. Fern Gazette, 11: 297–312. 
 Pérez, M. A. C. 2005. Native Flora of the Canary Islands. Everest. 
 Silvertown, J. 2004. The ghost of competition past in the phylogeny of island endemic plants. Journal of Ecology, 92: 168–173. 
 Sunding, P. 1979. Origins of the Macaronesian Flora. In: Plants and Islands. Ed. D. Bramwell. Academic Press.

Джерела 

 Canarian Endemic Plants

Посилання 

 Канарські острови на сайті Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) 

 
Канарські острови
Ендемічна флора Іспанії
Канарські острови
флора Канарських островів
Ендеміки Канарських островів
Канарські острови